Horvátország
Trnje falu Velika Gorica községben, Zágráb megyében
Trnje Zágráb város kerülete

 Szerbia
Trnje falu Suva Reka községben, a Prizreni körzetben

 Szlovénia
Trnje Tüskeszer falu szlovén neve Cserföld (Črenšovci) községben, Pomurska régióban
Trnje falu Pivka községben, Notranjsko-kraška régióban
Trnje falu Škofja Loka községben, Gorenjska régióban
Trnje falu Trebnje községben, Délkelet-Szlovénia régióban